Leif Eriksson kan syfta på flera olika personer:

 Leif Eriksson, ca 970–ca 1020, fornvästnordisk sjöfarare och upptäcktsresande 
 Leif Eriksson (fotbollsspelare), född 1942, svensk fotbollsspelare 
 Leif Eriksson (instrumentmakare), född 1946, svensk instrumentmakare
 Leif Eriksson (tecknare), född 1942, svensk tecknare och illustratör 
 Leif Ericsson (politiker), tidigare Zeilon, född 1950, svensk politiker och f.d. språkrör för Sverigedemokraterna
 Leif Ericsson (heraldiker), född 1971, svensk heraldiker
 Leif Ericsson (skådespelare), född 1942, svensk skådespelare 
 Leif Erickson, 1911–1986, amerikansk skådespelare